Zu den Strecken des Fahrplanfelds 299 (Bern Europaplatz–Bern–Bern Wankdorf) siehe:

 Bahnstrecke Lausanne–Bern (Bern Europaplatz–Bern)
 Bahnstrecke Bern–Thun (Bern–Bern Wankdorf)

200…